Brădești, comune del distretto di Dolj
 Brădești, comune del distretto di Harghita